Alessio Paternesi (1937) – pittore e scultore italiano
Paternesi – abitanti di una frazione del comune di Avezzano
Paternesi – abitanti di Paterno, provincia di Potenza
Paternesi – abitanti di Paterno Calabro, provincia di Cosenza
Paternesi – abitanti di Paternopoli, provincia di Avellino
Paternesi – abitanti di Paternò, città metropolitana di Catania